Agripí de Cartago (s.II - III dC), bisbe de Cartago 
 Paconi Agripí (Paconius Agrippinus) (s. I dC), cavaller romà